

Onorificenze

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cavalieri dell'Ordine della Giarrettiera
Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine reale vittoriano
Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine di San Michele e San Giorgio
Cavalieri del Venerabile ordine di San Giovanni
Decorati con la Victoria Cross
Governatori generali dell'Australia
Studenti dell'Eton College